En géométrie, l'aire d'un polygone correspond à la mesure de la superficie (c'est-à-dire l'aire) de la région délimitée par le polygone.

Polygones simples 

Si un polygone simple (c'est-à-dire sans aucune intersection d'aucune paire quelconque de côtés, en dehors du sommet commun à deux côtés successifs) a n sommets qui sont les points

et si  a pour coordonnées  alors l'aire du polygone (considérée comme un nombre positif si les sommets sont ordonnés dans le sens trigonométrique et négatif dans le cas contraire) est donnée par :expression qui peut s'interpréter comme la somme des aires des triangles  (avec la même convention de signe), ou encore :(ces formules ne sont valables que pour un polygone simple : par exemple un antiparallélogramme, juxtaposition de deux triangles égaux joints par un sommet et parcouru en « huit », donnera une aire totale nulle, résultat de la somme de deux aires opposées, les deux triangles étant parcourus dans des sens contraires).

Polygones réguliers 

Pour un polygone régulier avec  côtés de longueur , l'aire  est donnée par :

Voir aussi 

 Théorème de Pick pour calculer l'aire d'un polygone dont tous les sommets sont sur une grille
 Théorème de Wallace-Bolyai-Gerwien

Notes et références 

Polygone
Géométrie algorithmique